Червонный король — игральная карта.
 Червонный Король (Алиса в Стране чудес) — персонаж повести Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».